Чемпионат Югославии по футболу 1932/1933 () — 11-й чемпионат Югославии по футболу, который в очередной раз проводился в формате регулярного первенства. В чемпионате приняли участие 11 команд. Чемпионский титул впервые в истории завоевала белградская команда БСК.

Турнирная таблица

Состав чемпионов 
 Франьо Глазер
 Предраг Радованович
 Драгомир Тошич
 Милорад Арсениевич
 Иван Стевович
 Радивой Божич
 Любиша Джорджевич
 Александар Тирнанич
 Славко Шурдоня
 Кузман Сотирович
 Благое Марьянович
 Джордже Вуядинович
 Светислав Глишович
 Тренер:  Шандор Немеш

Ссылки 
 Чемпионат Югославии по футболу

Футбол в Европе в 1932 году
Футбол в Европе в 1933 году
Чемпионат Югославии по футболу
1932 год в Югославии
1933 год в Югославии